Kindel est un patronyme pouvant désigner:

Pseudonyme
Joaquín del Palacio (Kindel) (1905-1989), photographe espagnol

Patronyme
, homme d'affaires et administrateur américain
 (1855-1930), homme politique américain du Colorado
 (né en 1977), joueur canadien de soccer

Voir aussi

Homonymie de patronyme